

Geografia

Austria 
 Drosendorf Altstadt – frazione di Drosendorf-Zissersdorf, città nel distretto di Horn (Bassa Austria)
 Drosendorf Stadt – frazione di Drosendorf-Zissersdorf, città nel distretto di Horn (Bassa Austria)
 Drosendorf-Zissersdorf – città nel distretto di Horn (Bassa Austria)

Germania 
 Drosendorf – frazione di Memmelsdorf, comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Drosendorf am Eggerbach – frazione di Eggolsheim, comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Drosendorf an der Aufseß – ex comune ora frazione di Hollfeld, città nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)